ILF Consulting Engineers ist ein Unternehmen, welches seit 1967 im Bereich Ingenieursdienstleistungen und Beratung tätig ist. Der Umsatz liegt bei etwa 168 Millionen Euro.

Geschichte 
Die Unternehmensgründung erfolgte im Jahr 1967 durch Pius Lässer in Innsbruck und wurde mit dem Beitritt von Adolf Feizlmayr 1969 zur heute noch namensgebenden “Ingenieurgemeinschaft Lässer-Feizlmayr” (ILF) erweitert. Die Anfangsjahre sind eng mit der Geschichte der Transalpinen Ölleitung (TAL) verbunden. Durch den Arlberg-Straßentunnel, eine Pipeline zwischen der Türkei und dem Irak, Wassertransportsysteme in Riad sowie eine Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke in Deutschland positionierte sich ILF in den Anfangsjahren am internationalen Markt. Gegenwärtig firmiert sie als ILF Consulting Engineers.

Standorte 
Das Unternehmen verfügt über zwei Hauptstandorte in Innsbruck, Österreich und München, Deutschland. Es zählen weltweit über vierzig Niederlassungen und Tochtergesellschaften zur ILF.

Mitarbeiter 
An den Standorten in Österreich sind 380 Mitarbeiter tätig, weltweit zählt das Unternehmen über 2500 Mitarbeiter. ILF Beratende Ingenieure ist bei Großprojekten in den Bereichsfeldern Öl und Gas, Energie und Klimaschutz, Verkehr und Bauwerke sowie Wasser und Umwelt tätig.

Geschäftsbereiche 
Während in den Gründertagen die Planung von Projekten Kerngebiet des Unternehmens war, erbringt die ILF heute sämtliche Planungs- und Beratungsleistungen (Beratung, Planung, Beschaffung, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Projektmanagement sowie Spezialleistungen – die u. a. Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik, Bodenmechanik, Raum- und Umweltplanung als auch Tragwerksplanung und Informationsmanagement umfassen).
So sind etwa Gutachten für Eisenbahn-, Straßen- und Tunnelbauten, Wasserkraftwerke, Pipelinestationen usw. Teil des Geschäftsgebietes.

Einzelnachweise 

Unternehmen (Innsbruck)
Beratungsunternehmen (Österreich)
Entwicklungsdienstleister
Gegründet 1967